Сокет:

 Сокет (программный интерфейс) — программный интерфейс для обеспечения информационного обмена между процессами.

 Разъём процессора персонального компьютера — специальное гнездо (разъём) на материнской плате, предназначенное для установки процессора.